Гарральда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 21,2 км². Население — 195 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки
 www.aezkoa.net 
 www.pirineonavarro.com 
 Instituto de estadística de Navarra 
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra 

Муниципалитеты Наварры